

Patronyme
 Ahmed Madan (2000-), coureur cycliste bahreïnien.
 Henry George Madan (1838-1901) chimiste professeur anglais.

Toponyme 
en bulgare (le nom étant écrit Мадан) :
Madan, ville bulgare de l'obchtina de Madan, située dans l'oblast de Smolyan ;
Madan, village bulgare de l'obchtina de Boïtchinovtsi, situé dans l'oblast de Montana.

 Madan,  une upazila du Bangladesh

Arts  
 Madan, une chanson de Salif Keïta. Elle fut la base d'une chanson du dj français Martin Solveig, sortie en 2003.

Homonymie de patronyme indien